Вудмэнси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вудмэнси, Марта (род. 1944) — американский учёный, профессор Университета Кейс Вестерн Резерв, Кливленд, штат Огайо.
 Вудмэнси, Мик  (род. 1951) — британский рок-барабанщик.